Eduardo Cortés puede hacer referencia a:
 Eduardo Cortés y Cordero (1837-1903), pintor español.
 Eduardo Cortés Cabezas (1859), político y abogado chileno.
 Eduardo Jaime Cortés, dirigente comunitario argentino del siglo .
 Eduard Cortés (1959), director de cine español.